Saavedra est un patronyme d'origine espagnole. Il est également employé comme toponyme.

Patronymes 

 Alberto Saavedra Brazo (1971-), footballeur espagnol ;
 Alberto Saavedra Muñoz (1981-), footballeur espagnol ;
 Álvaro de Saavedra (?-1529), explorateur espagnol ;
 Ángel de Saavedra (1791-1865), dramaturge et poète espagnol ;
 Bautista Saavedra Mallea (1870-1939), personnalité politique et diplomatique bolivien ;
 Carlos Saavedra Lamas (1878-1959), homme politique argentin ;
 Catalina Saavedra Pérez (1968-), actrice chilienne ;
 Cristina Saavedra (1975-), journaliste espagnole ;
 Cornelio Saavedra (1759-1829), militaire et homme d'État argentin ;
 Cornelio Saavedra Rodríguez (1821-1891), militaire et homme politique chilien, petit-fils du précédent ;
 Daniel Ortega Saavedra (1945-) homme politique nicaraguayen ;
 Diego de Saavedra Fajardo (1584-1648), diplomate et homme d'état espagnol ;
 Erwin Saavedra (1996-), footballeur bolivien ;
 Francisco de Saavedra y Sangronis (1746-1819), militaire et ministre du royaume d'Espagne ;
  ;
 Hernando Arias de Saavedra (ou Hernandarias, 1561-1634), conquistador espagnol ;
 Humberto Saavedra (1923-?), ancien footballeur bolivien ;
 Jerónimo Saavedra (1936-), homme politique espagnol ;
 Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616), romancier, poète et dramaturge espagnol ;
 Sebastián Saavedra (1990-), pilote de course colombien.

Toponymes 

 Province de Bautista Saavedra, province bolivienne de La Paz ;
 Province de Cornelio Saavedra, province bolivienne située dans le département de Potosí ;
 Saavedra, ville chilienne située dans la région de l'Araucanie ;
 Saavedra, quartier argentin situé à Buenos Aires ;
 Saavedra, région argentine de la province de Buenos Aires ;
 Saavedra, localité argentine située dans le  de Saavedra, dans la province de Buenos Aires.

Autres 
 Position de Saavedra, étude d'échec ;
 Cervantes Saavedra, navire espagnol.

Patronyme hispanique
Homonymie de toponyme